Акіяма (, , буквально — «осіння гора») — японське прізвище.

Відомі носії  
 Акіяма Йосіфуру (1859–1930) — японський військовий діяч.
 Акіяма Кацухіто (нар. 1950) — режисер японської анімації.
 Акіяма Макіо (нар. 1950) — японський астроном.
 Акіяма Ріна (нар. 1985) — актриса японського кіно жанру токусацу, модель.
 Акіяма Руна (нар. 1954) — сейю (актриса озвучування).
 Акіяма Тойохіро (нар. 1942) — японський журналіст, який побував у космосі у складі екіпажу експедиції орбітальної станції «Мир» (1990).
 Акіяма Санеюкі (1868–1918) — японський військовик.

Також означає 
 2153 Акіяма — астероїд головного поясу. Названий на честь Акіяма Акаору (1901–1970), професора Хосейського університеру.